Farnborough kan syfta på:

 Farnborough – en stad i Hampshire, England
 Farnborough Airport – en flygplats i Hampshire, England
 Farnborough, Berkshire – en ort i West Berkshire, Berkshire, England
 Farnborough, London – en ort i Bromley, Storlondon, England
 Farnborough, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England